Info est une apocope courante des mots :
 information
 informatique (exemple : mathinfo).

Cette abréviation peut également désigner :
 .info est également un nom générique du domaine de premier niveau pour les sites d'information, mais ouvert sans restrictions.

Ce nom désigne aussi couramment :
 Info Magazine, un journal hebdomadaire de petites annonces du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de la Haute-Vienne.

 info, commande Unix donnant des informations sur les principales commandes Unix.